My Generation:

 «My Generation» — песня группы The Who с дебютного одноименного альбома (1965)
 «My Generation» — песня группы Limp Bizkit с третьего альбома Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000)